Highway 2 steht für folgende Straßen:

 U.S. Highway 2, Vereinigte Staaten
 Iowa Highway 2, Vereinigte Staaten
 British Columbia Highway 2, Kanada
 Yukon Highway 2, Kanada
 New Zealand State Highway 2, Neuseeland

National Highway 2 steht für folgende Straßen:

 National Highway 2 (Indien), Fernstraße

Highway 2 steht für:
 Highway 2, Alternativtitel von Auf dem Highway ist wieder die Hölle los, US-amerikanischer Film von Hal Needham (1984)